Babidan (Cameroun), village au Cameroun,
 Babidan (Iran), village en Iran.